Popcorn er flertydigt og kan henvise til:

 Popcorn - en type majs, som popper og eksploderer når de bliver opvarmet.
 Popcorn (melodi) - instrumental popmelodi.